Покидченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Покидченко, Анна Яковлевна (1926—2014) — советская и российская театральная актриса, народная артистка СССР.
 Покидченко, Александр Евгеньевич (род. 1964) — советский и российский композитор и пианист, джазмен, заслуженный артист России.
 Покидченко, Евгений Яковлевич (1938—2009) — живописец, заслуженный работник культуры Российской Федерации.